Ста́рый Форшта́дт ( или Vecā Forštadte) — район города Даугавпилс (Латвия), расположенный за озером Шуня (Шуню).

История 
Один из исторических районов города, своим возникновением обязан слободе Тауполь, впоследствии переименованной в Райполь, первое описание которой приходится на 1784 год, как владение Динабургского иезуитского монастыря и началу строительства в 1810 году Динабургской крепости, когда жители переселились за озеро Шуня или в Новый Форштадт, нынешний центр города. Центральная улица района, ул. Видземес, проходит через весь район и далее выходит на Рижское шоссе. В районе в основном одноэтажная, деревянная застройка. После войны выстроена средняя (потом основная) школа , почтовое отделение (закрыто в 2010 году), дом культуры  «Форштадт», библиотека.

Расположение 
Район с запада ограничен озером Шуня, с юго-востока — Петербургско-Варшавской железной дорогой, с севера ограничен Новым Форштадтом. С северо-запада граничит со Средней Погулянкой. К нему примыкает посёлок железнодорожников.

Современность 
В 2010 году, в связи с финансово-экономическим кризисом и массовым закрытием и объединением школ в стране, принято решение о слиянии школы  со школой  на Новом Форштадте, уменьшение количества учеников. Почтовое отделение закрыто несколько лет назад, действуют три церкви — православная церковь святых Петра и Павла, старообрядческая Николо-Покровская моленная, последние годы идёт строительство нового здания, на месте старого помещения, открытая в 2006 году католическая церковь Сердца Иисуса.

В районе также функционируют Форштадский дом культуры, библиотека «Эзеру», супермаркет Mego, Maxima и Aveņu Centrs, баня.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Районы Даугавпилса